Дюфе, Шарль Франсуа — французский учёный, физик, член Парижской Академии наук.
 Дюфе, Мари-Гит — французский политик.
 Дюфе, Мишель — французский дизайнер.

Другое 
 Дюфе — крупный древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.

См. также 
 Дюфо